Список причин смерті містить перелік безпосередніх причин, які забирали людські життя у 2012 році.

Список складений за даними статистики Всесвітньої організації охорони здоров'я і не включає причини смерті з відсотковим значенням ≤0,01.

Див. також 
 :Категорія:Персоналії за причинами смерті
 :Категорія:Вікові захворювання

Примітки

Посилання 
 Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті (Форма N 103/о): МОЗ України; Наказ, Інструкція, Форма від 08.08.2006 № 545 
 Основні причини високого рівня смертності в Україні  Доповідь Світового банку за 2010 рік
 International Classification of Diseases (ICD) 
 WHO Application of ICD-10 for low-resource settings initial cause of death collection. The Simple Mortality List (ICD-10-SMoL) 
 World Health Statistics 
 Verbal autopsy standards: ascertaining and attributing causes of death 
 Standards and tools: Data collection and measurement  Health facility assessment, Civil registration and vital events
 WHO Mortality Database 

Медична термінологія
Смертність

причини